Stoughton (Canada)
 Stoughton (West Sussex)
 Stoughton (Wisconsin)